Kindermord steht für
die Ermordung eines Kindes, siehe Mord
im Einzelnen:
Kindermord zu Bethlehem, künstlerische Darstellungen:
Bethlehemitischer Kindermord (Poussin)
Der Bethlehemitische Kindermord (Bruegel) 
Kindermorde von Eberswalde
Kindsmord in Emden 2012
Kindermorde von Pirmasens

Der Begriff tritt teils als antisemitisch motivierte Anschuldigung auf:
Ritualmordlegende

Siehe auch:
Kindstötung	
Neonatizid
Infantizid
 Der Kindermord, deutscher Fernsehfilm von Bernd Böhlich (1997)